Mikrokristallin steht für

 eine weiße, freifließende Cellulose in Pulverform, die in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet wird, siehe Mikrokristalline Cellulose
 eine nur unter dem Mikroskop erkennbare Korngröße von Kristallen, siehe Korngröße#Absolute Korngröße